Un agent double est une personne infiltrée dans une organisation pour le compte d'une autre organisation.

 Agent double (Espionage Agent), film américain réalisé par Lloyd Bacon sorti en 1939 ;
 Agent double (Frauen in Teufels Hand), film autrichien réalisé par Hermann Leitner sorti en 1960 ;
 , téléfilm de 1987 ;
 Agent double (Breach) , film américain réalisé par Billy Ray sorti en 2007.

Voir aussi 
 Double Agent, film sud-coréen sorti en 2003